Medunesi – abitanti di Meduna di Livenza
Medunesi – abitanti di Meduno